gromada Opatów (powiat kępiński)
 gromada Opatów (powiat kłobucki)
 gromada Opatów (powiat opatowski)